Томас Нэвергрин (, настоящее имя Томас Кристиансен, ; р. 12 ноября 1969 года) — датский, европейский и российский певец. В 2010 году представлял Данию на конкурсе песни «Евровидение»  в Осло в дуэте с певицей Кристиной Шани с песней «In a moment like this».

Биография

Карьера 
В 2003 году Томас Нэвергрин издал в Дании сингл «Since You’ve Been Gone». Эта песня стала чрезвычайно популярной в России, СНГ и других странах Восточной Европы. Об этом сообщил Томасу его брат, который случайно наткнулся в интернете на то, что «Since You’ve Been Gone» занимает 14-е место в хит-параде «MTV Russia». С тех пор Томас переехал в Москву, где живёт по сей день. В 2009 году Томас выступил на музыкальной премии «Звуковая дорожка». 

В 2019 году Томас Нэвергрин в качестве хэдлайнера принял участие в Международном музыкальном фестивале «Лайма Рандеву Юрмала», проходившем в концертном зале «Дзинтари». Кроме Томаса хэдлайнерами фестиваля в разные годы были Крис Норман, Монс Зелмерлев и Уку Сувисте.

Личная жизнь 
Был женат на певице Полине Гриффис (экс-солистке группы «А’Студио»), с которой снял клип «Since You’ve Been Gone», брак продлился недолго.

В настоящее время женат на российской актрисе Валерии Жидковой, свадьбу с которой сыграл 24 сентября 2015.

30 марта 2016 года у Томаса родилась дочь — Иванка.

Дискография

Альбомы 

Since You’ve Been Gone
(CD Baby) Дата релиза: 2 Октября 2003
 1. Since You’ve Been Gone
 2. Don’t Give Up
 3. You’re All I Ever Wanted
 4. Living On a Desert Island
 5. Never Forget
 6. I Play for You
 7. I Have Been Searching
 8. Every Time (I See Your Smile)
 9. If Only I Could Reach You
 10. You Never Gave Me Your Love
 11. I’ll Never Let You Go
 12. You’re All I Ever Wanted (Album Version)

In a Moment Like This
(My Way Music) Дата релиза: 21 Мая 2010, с Кристиной Шани
 1. In a Moment Like This
 2. See You Same Time Tomorrow
 3. Everytime I Look Into Your Eyes
 4. Head Over Heels
 5. All You’ll Ever Need
 6. Here Comes the Rain
 7. You’re Not in Love
 8. One More Try
 9. Give Me Back My Heart
 10. How Can I Make You Love Me
 11. Pick Up the Phone
 12. Life Goes On
 13. Sleepless
 14. Making Miracles

Синглы

Саундтреки 
 Humørkort-stativ-sælgerens søn (Edel-Mega EMR 014159-2, 2002)
 All inclusive, или Всё включено! (Парадиз, 2012)
 Всё включено 2 (Парадиз, 2013)
 Любовь-морковь 2 (Реал-Дакота, 2008)

Примечания

Ссылки 
 
 
 http://www.nevergreen.com 
 https://web.archive.org/web/20100209202836/http://www.zvezdi.ru/catalog/N/nevergreen_bio.html
 http://instagram.com/tomasnevergreen 
 https://www.facebook.com/tomas.nevergreen
 http://vk.com/tomasnevergreenmusic 

Музыканты по алфавиту
Певцы и певицы Дании
Певцы и певицы России
Артисты, известные под псевдонимами
Участники «Евровидения-2010»
Представители Дании на «Евровидении»